Hedioncilla puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cestrum nocturnum; o
 el nombre común de la planta Chenopodium vulvaria.